Uhlenberg ist der Name folgender Ortschaften:
Uhlenberg (Melle)

Uhlenberg ist der Nachname folgender Personen:
Eckhard Uhlenberg
Siehe auch:
 Ulenberg
 Uhlenburg